Sandersville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Sandersville (Georgia)
Sandersville (Mississippi)